Löts distrikt kan syfta på:

Löts distrikt, Uppland 
Löts distrikt, Öland

Se även
Löts församling
Löts socken